В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Грили ():

 округ Грили — в штате Канзас
 округ Грили — в штате Небраска